Le district de Fangshan (房山) est une subdivision administrative de la municipalité autonome de Pékin en Chine ;
 Le Xian de Fangshan (方山) est une subdivision administrative de la province du Shanxi en Chine ;
 La ville de Fangshan est une subdivision administrative de la province de Taïwan en République de Chine.